Sphaeropthalma — род ос-немок из подсемейства Sphaeropthalminae.

Описание 
Северная и Южная Америка. Глаза полусферические, неопушенные. Грудь самок грушевидной формы. Коготки лапок без зубцов.

Систематика 
Более 80 видов. Точное число назвать невозможно, так как 66 видов описаны только по самцам, 20 видов описаны только по самкам. И лишь 5 видов описаны по обоим полам (Pitts et al., 2004). Относится к трибе Sphaeropthalmini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 другие

Примечания

Литература 
 Ferguson, W. E. 1962. Biological characteristics of the mutillid subgenus Photopsis Blake and their systematic values (Hymenoptera). University of California Publications in Entomology 27:1-92.
 Ferguson, W. E. 1967. Male sphaeropthalmine mutillid wasps of the Nevada Test Site. Brigham Young University Science Bulletin, Biological Series 8:1-26.
 Matthews, R. M. 1997. Unusual sex allocation in a solitary parasitoid wasp, Sphaeropthalma pensylvanica (Hymenoptera: Mutillidae). The Great Lakes Entomologist 30:51-54.
 Pitts James P., Joseph S. Wilson, Carol D. von Dohlen. 2010. Evolution of the nocturnal Nearctic Sphaeropthalminae velvet ants (Hymenoptera: Mutillidae) driven by Neogene orogeny and Pleistocene glaciation. Molecular Phylogenetics and Evolution. Volume 56, Issue 1, July 2010, Pages 134—145
 Pitts James P., Joseph S. Wilson, Kevin A. Williams & Nicole F. Boehme. 2010. Nocturnal velvet ant males (Hymenoptera: Mutillidae) of Deep Canyon,California including four new species and a fifth new speciesfrom Owens Lake Valley, California. Zootaxa 2553: 1-34
 
 Pitts James P., Frank D. Parker, and Theresa L. Puts-Singer. 2004. A Review of the Sphaeropthalma uro Species-group (Hymenoptera: Mutillidae), with Taxonomic Changes. Journal of the Kansas entomological society. 77 (3): 222—234. https://doi.org/10.2317/0308.11.1 
 Pitts, J. P., and D. G. Manley. 2002. Description of the females of Stethophotopsis Pitts and Photopsioides Schuster (Hymenoptera: Mutillidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 104:672-679.
 Schuster, R. M. 1946. A Revision of the Sphaerophthalmine Mutillidae of America North of Mexico, Annals of the Entomological Society of America, Volume 39, Issue 4, 1 December 1946, Pages 692—703, https://doi.org/10.1093/aesa/39.4.692

Ссылки 
 bugguide.net
Sphaeropthalma
Роды перепончатокрылых